Рассветовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Рассветовское сельское поселение — входит в Еланский район

Краснодарский край 
 Рассветовское сельское поселение — входит в Староминский район

Ростовская область
 Рассветовское сельское поселение — входит в Аксайский район

Тюменская область
 Рассветовское сельское поселение — входит в Исетский район